Loktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedre Loktjärnen, sjö i Mora kommun, 
Övre Loktjärnen, sjö i Mora kommun, 
Loktjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Loktjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Loktjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Loktjärnen (Häggenås socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (9,92 ha)
Loktjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Loktjärnen (Näskotts socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Loktjärnarna, sjö i Ånge kommun, 
Loktjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Loktjärnen (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,

Se även
Lokatjärnen, sjö i Ljusdals kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn